

Persone
 Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini (1896-1942) – fotografa, attivista e attrice italiana
 Carlo Mondini (1729-1803) – medico e anatomista italiano, padre del medico Francesco
 Francesco Mondini (1786-1844) – medico e anatomista italiano, del medico Carlo
 Franco Mondini (1935-2019) – batterista e giornalista italiano
 Gianpaolo Mondini (1972) – ex ciclista su strada italiano
 Luca Mondini (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Marco Mondini (1974) – storico e accademico italiano
 Piero Mondini, indicato anche come Pietro Mondini e Alberto Mondini (1906–...) – calciatore italiano
 Stefano Mondini (1960) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano

Altro
 Cima Mondini – montagna delle Alpi Marittime